Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Bet-at-home Open German Tennis Championships 2012. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 500 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 14. bis 15. Juli 2012 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 38 kB)

ATP World Tour 2012
Tennisturnier in Hamburg